660 Crescentia – asteroide della fascia principale
 Crescentia (genere) – genere di Magnoliophyta della famiglia delle Bignoniaceae 
 Crescentia (nome) – nome proprio femminile